Лиллис () — англоязычная фамилия.

Известные носители:
 Лиллис, Джонатон (род. 1994) — американский фристайлист, выступающий в акробатике.
 Лиллис, София (род. 2002) — американская актриса кино и телевидения.